Diplodocoidea — надродина рослиноїдних ящеротазових динозаврів інфраряду Завроподи (Sauropoda), що існувала протягом юри та крейди (154-93 млн років тому). Надродина включає деякі з найдовших тварин усіх часів, у тому числі таких гігантів, як Supersaurus, Diplodocus, Apatosaurus та Amphicoelias. Ці динозаври мали довгу шию та довгий та гнучкий, як батіг, хвіст.

Таксономія

Класифікація 
Класифікація розроблена Emanuel Tschopp, Octavio Mateus and Roger Benson, 2015:

 Diplodocoidea
 Haplocanthosaurus
 Diplodocimorpha
 Rebbachisauridae
 Flagellicaudata
 Dicraeosauridae
 Diplodocidae
 Amphicoelias
 Apatosaurinae
 Diplodocinae

Філогенія

Примітки 

Завроподи
Надродини плазунів